Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1948–1949-es szezonja volt a bajnokság 47. szezonja. A bajnoki címet a Torino FC szerezte meg, bár a Superga-tragédia miatt az utolsó 4 mérkőzésre tartalék csapatukkal álltak ki.

Végeredmény

Bajnokcsapat 

 Valerio Bacigalupo (32 mérkőzés)
 Aldo Ballarin (32)
 Danilo Martelli (28)
 Giuseppe Grezar (21)
 Mario Rigamonti (31)
 Eusebio Castigliano (21)
 Romeo Menti (29)
 Ezio Loik (28)
 Guglielmo Gabetto (34)
 Valentino Mazzola (30)
 Franco Ossola (25)
 Edző: Egri Erbstein
Tartalékok:
 Virgilio Maroso (18), Piero Operto (11), Rubens Fadini (10), Emile Bongiorni (8), Luigi Giuliano (8), Giulio Schubert (5), Alfio Balbiano (2), Pietro Biglino (2), Renato Gandolfi (2), Sauro Tomà (2), Ruggero Grava (1), Dino Ballarin (0)
Az utolsó 4 mérkőzésen szerepelt csapat:
 Franco Audisio, Piero Bersia, Oscar Ferrari, Andrea Francone, Antonio Giammarinaro, Sergio Lusso, Lando Macchi, Giuseppe Marchetto, Sergio Mari, Umberto Motto, Guido Vandone. Edző: Roberto Copernico.

Góllövőlista

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1948-49
 Serie C 1948-49

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1